La Dorada – comune della Colombia
Costa Dorada o Costa Daurada – regione costiera della Catalogna